Capelo
Capelo (Horta) — freguesia do concelho da Horta, Açores, Portugal
Capelo (distrito) — na província de Requena, departamento de Loreto, Peru
Naja (ou cobra-capelo)
Hermenegildo Capelo — explorador português do século XIX
Sancho II de Portugal (cognominado O Capelo)
Fernão Capelo Gaivota — personagem-título de obra de Richard Bach

Campelos
Carpelo

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos